Genom eld och vatten kan avse:

 Genom eld och vatten (album av Louise Hoffsten)  – ett musikalbum av Louise Hoffsten
 Genom eld och vatten (album av Sarek) – ett musikalbum av Sarek
 Genom eld och vatten (film) – en amerikansk film från 1944
 Genom eld och vatten (sång) – en sång av Sarek

Se även
Genom vatten och eld